Die Dubai Tennis Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Februar 2005 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Scottsdale die Tennis Channel Open und in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Scottsdale zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Schweizer Roger Federer, der zum dritten Mal in Folge als Setztlistenerster den Titel holte. Dieses Mal musste er aber deutlich mehr Aufwand betreiben: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde musste er im dritten Satz in den Tie-Break. Auch beim Finalsieg gegen Ivan Ljubičić (Nr. 8 der Setzliste) musste er über drei Sätze gehen. Es war sein dritter Titel der Saison und sein 25. Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Fabrice Santoro, spielten dieses Jahr beide mit anderen Partnern; Bhupathi schied mit Todd Woodbridge im Halbfinale, während Santoro mit Jonas Björkman erst im Finale verlor. Beide verloren gegen den ungesetzten Turniersieger Martin Damm und Radek Štěpánek. Es war ihr vierter gemeinsamer Titel. Für Damm war es der 31. Doppeltitel seiner Karriere, für Štěpánek der 11.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Dubai